Iouri Nikolaïevitch Voïnov (en ), né le  à Korolev et mort le  à Kiev, est un footballeur et entraîneur de football soviétique puis ukrainien.

Il a été sélectionné à 23 reprises en sélection d'URSS disputant la coupe du monde 1958 puis l'Euro 1960 qu'il remporta.

Après sa retraite en tant que joueur, il se reconvertit en entraîneur occupant ce poste dans divers clubs en Ukraine.

Statistiques

Palmarès 
 Vainqueur de l'Euro 1960.
 Champion d'URSS : 1961.

Distinction personnelle 
 Nommé au Ballon d'or en 1959 ().

Liens externes 
 
 

Footballeur ukrainien
Footballeur international soviétique
Joueur du Dynamo Kiev
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Joueur vainqueur du Championnat d'Europe de football
Entraîneur ukrainien de football
Entraîneur soviétique de football
Entraîneur du Tchornomorets Odessa
Entraîneur du Chakhtar Donetsk
Entraîneur du Vorskla Poltava
Entraîneur du Metalist Kharkiv
Naissance en novembre 1931
Naissance à Korolev
Décès en avril 2003
Décès à Kiev
Décès à 71 ans